Cassone bezeichnet:

 Cassone di Malcesine, einen italienischen Ort am Gardasee
 Cassone (Möbelstück), ein italienisches Möbelstück des späten Mittelalters und der Renaissance

Cassone ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Cassone (1929–2010), römisch-katholischer Erzbischof von Rossano-Cariati

Siehe auch:
 Casone
 Casson (Begriffsklärung)